Skovhave kan henvise til flere artikler:
 Skovhave (specialbed) - en prydhave, der dyrkes under skovlignende betingelser ('woodland garden')
 Skovhave (landbrug) - en særlig form for afgrøde-dyrkning hvor man har afgrøder i flere etager, f.eks. bundplanter, bærbuske, mindre frugttræer og større træer
 Flere stednavne i Danmark:
 (Damme) Skovhaver (Fanefjord Sogn) – en bebyggelse i Fanefjord Sogn
 Skovhave (Brenderup Sogn) – en bebyggelse i Brenderup Sogn
 Skovhave (Engum Sogn) – en bebyggelse i Engum Sogn
 Skovhave (Humble Sogn) – en bebyggelse i Humble Sogn
 Skovhave (Lyng Sogn) – en bebyggelse i Lyng Sogn
 Skovhave (Skellerup Sogn) – en bebyggelse i Skellerup Sogn
 Skovhave (Søllinge Sogn) – en bebyggelse i Søllinge Sogn
 Skovhave (Sønder Højrup Sogn) – en bebyggelse i Sønder Højrup Sogn